Upstream (film), film uit 1927 van John Ford
 Upstream (krant), onafhankelijk wekelijks handelsblad over de wereldwijde olie- en gasindustrie
 Upstream (mobile marketing)
 Upstream (netwerk), richting waarin data van de client naar de server wordt verzonden
 Upstream (olie-industrie)
 Upstream (softwareontwikkeling)

Zie ook 
 Downstream